Челси се може односити на:

 Челси (Лондон), градско насеље у Лондону.
 ФК Челси, фудбалски клуб из Лондона.
 Челси (Масачусетс), град у САД у држави Масачусетс.
 Челси Клинтон, кћерка бившег предсједника САД Била Клинтона.
 Челси (ципела), врста дубоких ципела.
 Челси (група), британска панк група основана 1976.